Perrigny (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Perrigny (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté